Emmet kan syfta på:

Geografi

USA 

 Emmet, Arkansas, ort, Nevada County, 
 Emmet, Nebraska, ort, Holt County, 
 Emmet, South Dakota, spökstad, Union County, 

Robotskapade USAförgreningar